Гринбуш:

 Гринбуш (город, Миннесота)
 Гринбуш (тауншип, Миннесота)